Davide Carrus (1979) – calciatore italiano
 Giovanni Carrus (1937-2002) – politico e accademico italiano.